Wanxin bezeichnet:

 Wanxin (Dongli) (万新街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongli der chinesischen Stadt Tianjin
 Wanxin (Dongzhou) (万新街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongzhou der Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning